Sumner School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sumner School (Oklahoma), NRHP-ID 96000492
 Charles Sumner School, in Washington, D.C., NRHP-ID 79003150

Siehe auch:
 Sumner High School
 Summer School